Суперкубок Європи 1994 — 19-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1993—1994 італійський «Мілан» та переможець Кубка володарів кубків 1993—1994 лондонський «Арсенал». Втретє за свою історію титул володаря Суперкубка Європи здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1993—1994
 Кубок володарів кубків 1993—1994

Посилання 
 Суперкубок Європи 1994  
 Суперкубок Європи 1994 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1995 у футболі
1994